50-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с декабря 1987 по апрель 1988 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 8-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла свердловская «Уралочка».

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 12 команд провели однокруговой турнир по туровой системе (в каждом из туров команды делились на две шестёрки, в которых играли в один круг). 6 лучших вышли в финальный этап, где играли в один круг с учётом результатов, показанных на предварительном этапе. В случае равенства очков у двух и более команд места распределяются по результатам личных встреч, затем по соотношению выигранных и проигранных партий.

Команды, занявшие на предварительном этапе 7—12-е места, играли в три круга турами с учётом всех результатов предварительного этапа. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со 2-й командой первой лиги.

Высшая лига

Предварительный этап 

Места проведения туров: Алма-Ата, Запорожье (декабрь), Минск, Москва (январь-февраль).

Финальный этап 
Февраль 1988. Свердловск

Итоговые результаты с учётом матчей предварительного этапа.

За 7—12 места 

Итоговые результаты с учётом матчей предварительного этапа.

«Политехник» покидает высшую лигу. Его меняет победитель турнира 1-й лиги БЗБК (Баку).

В переходных матчах каунасское «Динамо» победило ТТУ и получило путёвку в высшую лигу.

1-я лига 
 1. БЗБК Баку
 2. «Динамо» Каунас
 3. «Аврора» Рига
 4. «Виброприбор» Кишинёв
 5. «Сокол» Киев
 6. «Кировец» Новосибирск
 7. «Спартак» Омск
 8. «Динамо» Краснодар
 9. «Электра» Донецк
 10. АДК-2 Алма-Ата
 11. «Метрострой» Москва
 12. «Калев» Таллин

Призёры 
 «Уралочка» (Свердловск): Елена Батухтина, Елена Волкова, Татьяна Вострикова, Инна Дашук, Татьяна Кибирева, Светлана Корытова, Светлана Кунышева, Марина Никулина, Валентина Огиенко, Ирина Пархомчук, Ирина Смирнова, Елена Чеснокова. Тренер — Николай Карполь.

 АДК (Алма-Ата): Ольга Кривошеева, Светлана Лихолетова, Татьяна Меньшова, О.Носач, Людмила Носенко, Елена Овчинникова (Чебукина), Ольга Прокопьева, Элла Райбер, Ирина Федотова, Марина Чуксеева (Таранова), Елена Шишкина, Ирина Щербакова (Ризен). Тренер — Нелли Щербакова.

 ЦСКА: Е.Бажина, Н.Балакина, Диана Качалова, Марина Кирьякова, Марина Кумыш, Н.Латина, С.Овчинникова, Татьяна Романовская, Юлия Салцевич, Светлана Сафронова, Татьяна Сидоренко, Ирина Черкасова. Тренер — Виктор Борщ.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Архив газеты «Советский Спорт» (декабрь 1987 — апрель 1988).

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1988 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1988 году
Чемпионаты СССР в 1987 году
1987 год в волейболе